altana – lekka budowla, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna, również niewielki plac zacieniony przez krąg drzew
 Altana – wieś
 Altana – wzgórze na Wyżynie Kieleckiej
 Altana – niemieckie przedsiębiorstwo